Quar steht für:
 Quar (Ort), Gemeinde in der Provinz Barcelona, Spanien
 Quar-Schelfeis, Schelfeis an der Prinzessin-Martha-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika

Quar ist der Familienname folgender Personen:
 James Quar (1891–1960), schottischer Fußballtrainer, siehe James McPherson (Fußballtrainer)